Конфликт в Кодорском ущелье (2001)
 Конфликт в Кодорском ущелье (2006)
 Конфликт в Кодорском ущелье (2008)